Le patronyme Brossollet peut désigner :
 Louis-Joseph Brossollet (1823-1898), officier de Marine et un navigateur français ;
 Guy Brossollet (1933-2015), auteur et essayiste français.